Алексей Гвоздев:
 Гвоздев, Алексей Александрович (1887—1939) — советский театровед, литературовед, критик и педагог.
 Гвоздев, Алексей Алексеевич (1897—1986) — советский учёный в области железобетона и строительной механики.
 Гвоздев, Алексей Алексеевич (1859—не ранее 1917) — земский деятель, член Государственной думы I созыва от Тульской губернии.
 Гвоздев, Алексей Владимирович (род. 1943) — заслуженный деятель искусств РФ, профессор по классу скрипки в Новосибирской консерватории.
 Гвоздев, Алексей Фёдорович (1923—1984) — Герой Советского Союза.
 Гвоздев, Алексей Юрьевич (род. 1960) — советский и российский музыкальный педагог; создатель и руководитель детской кантри-группы «Весёлый дилижанс».